Le Flux et le Reflux est le titre des œuvres suivantes :
 Le Flux et le Reflux (), roman policier d'Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, publié en 1948, qui a connu plusieurs adaptations homonymes :
 Le Flux et le Reflux (), téléfilm de la série britannique Hercule Poirot d'ITV ;
 Le Flux et le Reflux, téléfilm de la série française Les Petits Meurtres d'Agatha Christie de France 2.